Celta steht für:
 den internationalen Zugverkehr zwischen Porto (Portugal) und Vigo (Spanien), siehe Celta (Zug)
 den galicischen Fußballclub Celta Vigo
 das Automodell Chevrolet Celta

CELTA ist die Abkürzung für:
 das Sprachzertifikat Certificate in English Language Teaching to Adults

Abkürzung